David Sánchez puede referirse a:

 David Sánchez Badillo (1979-), cantante puertorriqueño;
 David Sánchez Camacho (1962-), político mexicano;
 David Sánchez Guevara (1974-), político mexicano;
 David Sánchez Heredia (1966-), político boliviano;
 David Sánchez (historietista) (1977-), historietista español;
 David Sánchez Juliao (1945-2011), escritor colombiano;
 David Sánchez Morales, agente CIA, asesino de la Operación 40;
 David Sánchez Muñoz (1978-), tenista español;
 David Sánchez Rodríguez (1982-), futbolista español;
 David Sánchez Calle (1995-), escritor colombiano;
 David 'Tornado' Sánchez (1992-2017), boxeador mexicano;